Homonymie en géographie
Le  est le méridien joignant les points de la surface d'un corps dont la longitude est égale à 1 degré :
 le  est, dans l'hémisphère est ;
 le  ouest, dans l'hémisphère ouest.